Pierzchnica heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Pierzchnica (Środa) (dt. Kolonie Pierschno), Dorf im Powiat Średzki der Wojewodschaft Großpolen; siehe Środa Wielkopolska
 Pierzchnica (Powiat Kielecki), Stadt und Gemeindesitz im Powiat Kielecki der Wojewodschaft Heiligkreuz